Дебело Брдо може бити:

 Дебело Брдо (Удбина), насељено место у општини Удбина, Личко-сењска жупанија, Република Хрватска,
 Дебело Брдо I, насељено место у саставу града Госпића, Личко-сењска жупанија, Република Хрватска,
 Дебело Брдо II, насељено место у саставу града Госпића, Личко-сењска жупанија, Република Хрватска,
 Дебело Брдо (Завидовићи), насељено место у општини Завидовићи, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ